Semion Alapin, een Litouwse schaker
 Studentenschaakvereniging Alapin, een Leidse schaakvereniging